Birmingham Classic 2018 — 37-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2018 году турнир прошёл с 18 по 24 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Одиночный турнир собрал четырёх представительниц топ-10. Первым номером посева стала третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Испанская теннисистка проиграла на стадии второго раунда Барборе Стрыцовой. Вторым номером посева была Элина Свитолина (№ 5 в мире на тот момент) и она вышла в четвертьфинал, где уступила Михаэле Бузарнеску. Прошлогодней чемпионке Петре Квитовой удалось защитить свой титул. В финале четвёртый номер посева переиграла Магдалену Рыбарикову. В основном турнире приняли участие три представительницы России, однако во второй раунд смогла попасть только Дарья Касаткина.

В парном разряде победа досталась первым номерам посева Тимее Бабош и Кристине Младенович. В финале они обыграли Элизе Мертенс и Деми Схюрс. Бабош во второй раз смогла выиграть местный турнир (до этого в 2012 году в паре с Се Шувэй). Прошлогодние чемпионки Эшли Барти и Кейси Деллакква не защищали свой титул, однако Барти сыграла на турнире в альянсе с Коко Вандевеге и в первом раунде они проиграли новым победительницам турнира.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 11 июня 2018.

Особая категория теннисисток 
Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Кэти Бултер
  Элина Свитолина
  Хезер Уотсон

Теннисистки, победители в квалификации (Q):
  Дженнифер Брэди
  Осеан Доден
  Кристина Плишкова
  Далила Якупович

Соревнования

Одиночный турнир 
  Петра Квитова обыграла  Магдалену Рыбарикову со счётом 4-6, 6-1, 6-2.
 Квитова выиграла 5-й одиночный титул в сезоне и 25-й за карьеру в туре ассоциации.
 Рыбарикова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович обыграли  Элизе Мертенс /  Деми Схюрс со счётом 4-6, 6-3, [10-8].
 Бабош выиграла 2-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Младенович выиграла 2-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Birmingham Classic

 WTA Тур 2018 года
 Премьер-турниры WTA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Великобритания
Теннис
Июнь 2018 года
2018